Schelle (België), een plaats en gemeente in de provincie Antwerpen (België)
Schelle (Nederland), een buurtschap in Zwolle (Nederland)
Johann Schelle, Duitse barokcomponist.